Deering kan syfta på:

 Deering, New Hampshire
 Deering, North Dakota
James Deering – amerikansk affärsman